Пролетарка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Пролетарка — село в Атбасарском районе Акмолинской области.
 Пролетарка — село в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области.
 Пролетарка — село в Уланском районе Восточно-Казахстанской области.
 Пролетарка — село в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области, упразднено в 2017 г.
 Пролетарка — село в район Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.
 Пролетарка — до 2018 г. название села Акши в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Пролетарка — село в Алтайском районе Алтайского края.
 Пролетарка — посёлок в Кондопожском районе Карелии.
 Пролетарка — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Пролетарка — посёлок в Красногвардейском районе Оренбургской области.
 Пролетарка — хутор в Красносулинском районе Ростовской области.
 Пролетарка — посёлок в Туринском городском округе Свердловской области.
 Пролетарка — хутор в Кувшиновском районе Тверской области.
 Пролетарка — посёлок в Дубенском районе Тульской области.
 Пролетарка — посёлок в Кизильском районе Челябинской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Пролетарка — село в Красноперекопском районе.

Украина 
 Пролетарка — до 2016 г. название села Юрьевка в Великобурлукском районе Харьковской области.
 Пролетарка — до 2016 г. название села Челбурда в Алёшковском районе Херсонской области.

См. также 
 Новая Пролетарка